L'arbre généalogique des souverains perses dits Achéménides est complexe et incomplet, comme souvent en matière de généalogie, mais ici d'autant plus qu'ils régnèrent lors de périodes reculées moins documentées. 

Les rois antérieurs à  ne sont documentés que par des sources épigraphiques ou littéraires postérieures et sont donc souvent considérés comme des inventions.

De  à , ils relèvent d'une , lorsque les rois ou empereurs perses concernés occupèrent une première fois connue l'Égypte voisine, tandis qu' (et ?) Ochos, Arsès et  (Codoman ?) en représentent une , moins égyptienne proprio sensu que persane.

Le Macédonien hellénophone Alexandre dit le Grand, en vainquant ledit Darius (conquérant au passage ses territoires, y compris égyptiens, et épousant sa fille Stateira), initie ainsi une nouvelle dynastie (se greffant in fine à l'arbre généalogique achéménide ci-après) mais macédonienne grecque avant tout (parfois appelée ).

Arbre généalogique 
Les années approximatives figurant entre parenthèses ci-dessous sont celles bornant les débuts et fins de règnes des individus concernés.

Notes et références 

Index égyptologique
 
27
XXVIIe dynastie égyptienne
XXXIe dynastie égyptienne